Crippleware je pojam koji se odnosi na namjerno onemogućenu funkciju programske podrške ili sklopovlja.

Programska podrška 
Crippleware je programska podrška koja je javno dostupna i besplatna. Od freeware i sličnih razlikuje se time što je softver obogaljen ("cripple"), jer ne funkcioniraju mu ključni dijelovi koji su onemogućeni i aktiviraju se tek kad korisnik kupi registracijski ključ čijim upisivanjem na traženo mjesto pokreće sve opcije koje programska podrška pruža.

Usporedi 
plati koliko želiš
darovna ekonomija
freemium
freeware
shareware
demo
abandonware
vaporware
shovelware (crapware, garbageware)
adware
donationware
otvoreni kod
nagware
glossyware
beerware

Sklopovlje 
U kontekstu sklopovlja, Crippleware je naziv za stroj ograničenih mogućnosti ("cripple"). Korisnik će dobiti poboljšanu inačicu tek kad ju plati, a ona je skuplja.

Izvori 

Vrste programske podrške